

Хоцишев — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Хоцишев — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Хоцишев — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства